Acworth, une municipalité américaine située dans le comté de Cobb en Géorgie ;
 Acworth, une municipalité américaine située dans le comté de Sullivan au New Hampshire.

Homonymie de localités aux États-Unis